Montana (stad)
Montana (oblast)